Borsigwerke – niemieckojęzyczne określenie byłych zakładów Borsig, m.in.:
 Borsig-Lokomotiv-Werke w Berlinie,
 Borsigwerk w Zabrzu
 Borsigwerke – stacja metra w Berlinie

Zobacz też 
 Siedlung Borsigwerk – Osiedle Borsiga w Zabrzu